El término pitahaya es el nombre de los frutos de las siguientes cactáceas:

varias especies del género Hylocereus, nativo de América tropical, principalmente de México;
Stenocereus queretaroensis, propio de los climas subtropicales y semidesérticos del centro y norte de México;
especies del género Acanthocereus, como Acanthocereus pentagonus;
algunas especies del género Corryocactus de los Andes peruanos;
diversas variedades de Echinocereus enneacanthus, nativas del norte de México y sur de Estados Unidos.

También es el nombre de las siguientes localidades:

 Pitahaya, distrito del cantón de Puntarenas, en la provincia de Puntarenas, Costa Rica.